Řeka může být:

 řeka – přírodní vodní tok, velká vodoteč
 Řeka (politická strana) – politická strana v Řecku
 řeka (typografie) – zdánlivý pás volného místa v tištěném textu
 divoká řeka – aquaparková atrakce

místopisný název
 Řeka (okres Frýdek-Místek) – obec v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek-Místek
 
 Řeka (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u stejnojmenného rybníka v kraji Vysočina
 Řeka (řeka) – vodní tok v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek-Místek
 Řeka svatého Františka – rozcestník
 Řeka svatého Jana – rozcestník

v kultuře
 Řeka (film, 1933) – český film z roku 1933
 Řeka (film, 1984) – americký film z roku 1984
 Řeka (film, 1997) – tchajwanský film z roku 1997
 Řeka (dokumentární film) – litevský film z roku 2009
 Řeka bohů – 1. díl ze série dobrodružných románů od spisovatele W. Smithe
 Řeka čaruje – český film z roku 1945
 Řeka kouzelníků – dobrodružný román od Ladislava Mikeše Pařízka
 Řeka slz – 1. díl 24. řady amerického animovaného seriálu Simpsonovi

Související články 
 Říčka
 Rieka
 Reka
 River
 Rio
 :Kategorie:Řeky
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Řeka“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Řeka“

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno